SBA puede referirse a:
 SBA Airlines: aerolínea de Venezuela.
 Search Based Applications: tecnología basada en la búsqueda corporativa.
  Simple Bus Architecture: Arquitectura de Bus.
 Síndrome de boca ardiente: (Med.) Enfermedad de la cavidad orobucal.
 Sport Boys Association: club de fútbol del Perú.
 Subterráneos de Buenos Aires.
 Superficie Bruta Alquilable.

Acrónimos